Carl Schlettwein ist der Name folgender Personen:

* Carl Schlettwein (Jurist) (1830–1897), deutscher Gutsbesitzer und Verwaltungsjurist
 Carl Wilhelm Heinrich Schlettwein, deutscher Gutsbesitzer 
 Carl Schlettwein (Farmer) (1866–1940), deutscher Farmer in Namibia und Schriftsteller
 Carl Schlettwein (Verleger) (1925–2005), deutsch-schweizerischer Verleger und Namibiaforscher

Siehe auch:
 Calle Schlettwein (Carl-Hermann Gustav Schlettwein; * 1954), namibischer Politiker